Columbiana kan syfta på:

  Columbiana (djur) – ett släkte insekter

Geografi
 Columbiana, Alabama
 Columbiana, Ohio

Se även 
 Columbiana County